Александр Фомич Ко́ршунов (; 1924—1991) — белорусский советский литературовед, текстолог. Кандидат филологических наук (1956). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1980).

Биография 
Родился в деревне Полишино (ныне — в  Могилёвской области).

Участник Великой Отечественной войны. 27 сентября 1943 года был мобилизован в ряды РККА. В составе войск 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за освобождение Орши, Витебска. 14 ноября 1943 года был тяжело ранен. После ампутации ноги в 1944 году демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны.

Окончил Белорусский государственный университет (1956).

В 1954—1991 годах — в Академии наук Белорусской ССР, старший научный сотрудник Института литературы имени Янки Купалы.

Умер 12 июля 1991 года в Минске.

Научная деятельность 
Исследовал историю древней белорусской литературы, творчество Ф. Скорины, С. Будного, В. Тяпинского, А. Филипповича, церковно-полемическую и мемуарную литературу XVI—XVII веков.

Подготовил к изданию «Баркулабовскую летопись» и «Письма» Ф. Кмиты-Чернобыльского, «Дневники» Ф. Евлашовского и Я. Цедровского, «Предисловия и послесловия» Ф. Скорины (совместно с Николаем Прошковичем, 1969).

Библиография 
 Коршунов, А. Ф. Афанасий Филиппович : жизнь и творчество / А. Ф. Коршунов. — Минск : Наука и техника, 1965. — 183 с.
 Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці / Уклад., уступ. артыкул і камент. А. Ф. Коршунава. — Мінск : Навука і тэхніка, 1975. — 248 с.
 Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст. / Уклад., уступ. артыкул і камент. А. Ф. Коршунава. — Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — 175 с.

Составитель «Хрэстаматыі па старажытнай беларускай літаратуры» (1959). Один из авторов «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (Т. 1; 1968), сборника «Иван Фёдоров и восточнославянское книгопечатание» (1984), учебных пособий.

Награды 
 Государственная премия БССР имени Якуба Коласа (1980)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Белорусской ССР — за участие в подготовке «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (1968).
 орден Отечественной войны II степени (30.5.1951, был представлен к ордену Красной Звезды)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 медаль Франциска Скорины (1991)
 медаль «За отвагу» (1968)

Примечания

Литература 
 Кароткі У. «З зычливости ку моей отчизне…» // Шляхам гадоў : Гісторыка-літаратурны зборнік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1994.
 Лiўшыц Уладзімiр. Ён лёгка адчуваў сябе сярод стагоддзяў // Раскопкі вакол горацкага «Парнаса». Літаратуразнаўчыя нарысы — Горкі: адзел культуры Горацкага райвыканкама, 2001. — С. 179—183. ISBN 985-6120-44-6
 Памяць. Гіст.-дакум. хроніка. Горацкi раён. — Мн., 1996. — С. 556.

Ссылки 
 Акадэмічныя літаратуразнаўцы — ветэраны вайны // Наука и инновации. — 2010. — № 5.

Белорусисты
Выпускники Белорусского государственного университета
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Инвалиды Великой Отечественной войны